Patrocinense – abitanti di Patrocínio Paulista
Patrocinense – abitanti di Patrocínio do Muriaé
Patrocinense – abitanti di Patrocínio
Patrocinense – abitanti di São Jorge do Patrocínio